Constellation Records ist der Name folgender Musiklabel:

 Constellation Records (kanadisches Label), kanadisches Independent-Label, 1997 gegründet
 Constellation Records (US-amerikanisches Label), US-amerikanisches R&B-Label, von 1963 bis 1966